Леонид Евтихиевич Сыпченко () — помощник командира взвода 304-й отдельной разведывательной роты 343-й стрелковой дивизии 50-й армии 3-го Белорусского фронта, старший сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 20 мая 1921 года в селе Надеждинка ныне Саракташского района Оренбургской области в семье крестьянина. Работал заведующим складом.

В Красной Армии с октября 1940 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Сражался на Центральном, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Воевал под Москвой и Воронежем, освобождал Сумщину, форсировал Днепр, принимал участие в Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях, штурме Кенигсберга.

Помощник командира взвода 304-й отдельной разведывательной роты старший сержант Леонид Сыпченко во главе группы разведчиков к сентябрю 1944 года пленил свыше двадцати гитлеровцев, давших ценные сведения.14 сентября 1944 года в бою за населенный пункт Новогруд и в уличных боях, увлекая за собой бойцов, уничтожил до десяти солдат. Приказом от 24 сентября 1944 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками» старший сержант Сыпченко Леонид Евтихиевич награждён орденом Славы 3-й степени.

В ночь на 1 ноября 1944 года в 1-2 километров западнее населенного пункта Новогруд под покровом темноты ворвался с разведчиками в траншею врага, в схватке истребил восьмерых пехотинцев, чем содействовал захвату «языка». Приказом от 11 декабря 1944 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками» старший сержант Сыпченко Леонид Евтихиевич награждён орденом Славы 2-й степени.

В составе той же роты и дивизии Леонид Сыпченко в начале апреля 1945 года на подступах к городу Кенигсберг во главе поисковой группы совершил три налета на вражеские опорные пункты, огнём из автомата и гранатами уничтожил три пулеметных расчета, вывел из строя свыше десяти автоматчиков противника, пленил пятнадцать солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками» старший сержант Сыпченко Леонид Евтихиевич награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

Участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. В 1947 году Л. Е. Сыпченко демобилизован. Жил в городе Ахтырка Сумской области. Работал на мясокомбинате. Умер 6 декабря 1979 года.

Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями. В городе Ахтырка на Аллее Героев установлен бюст Л. Е. Сыпченко.

Ссылки

Литература 
 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская слава. М., 1981. Кн. 5.
 
 Лобода В. Ф. Солдатская слава. Книга 2. М., 1967

Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Участники штурма Кёнигсберга
Участники Парада Победы
Похороненные в Ахтырке